Dromos (griechisch „Weg“) bezeichnet:
 Dromos (Sport), einen Wettlauf
 Dromos (Korridor), Zugangskorridor zu Grabkammern bzw. Felsgräbern
 Dromos (Musik), Tonleiter der griechischen Popularmusik